Alexis Douillard (1835-1905), peintre français, fils de Louis-Prudent  ;
 Carole Douillard (née en 1971), artiste française ;
 Constant Douillard (1795-1878), architecte français, fils de Julien-François ;
 Julien-François Douillard (1757-1833), architecte et homme politique français ;
 Louis-Prudent Douillard (1790-1869), architecte français, fils de Julien-François ;
 Ludovic-François Douillard (1823-1897), architecte français, fils de Louis-Prudent ;
 Martin Douillard (né en 1985), footballeur français ;
 Michel Douillard (1829-1888), architecte français, fils de Louis-Prudent.